2 miejscowości w Polsce: 
 Sałki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Gostynin 
 Sałki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Pionki